EEE может означать:

Бизнес 
 Electronic Equipment Engineering — американский журнал
 Embrace, Extend, and Extinguish — тактика по уничтожению конкурирующих технологий компаниямим
 Esprit Energy Trust (биржевой индекс EEE.UN) — канадская нефтяная и газовая компания из Калгари. Основана в 1988, объединена с Pengrowth Energy Trust 2 октября 2006 года
 Coca-Cola HBC (Индекс на Афинской бирже EEE)

Компьютерные технологии 
 Asus Eee PC — серия ультрапортативных ноутбуков.
 Energy-Efficient Ethernet — стандарт группы IEEE 802.3az

Наука и медицина 
 EEE — наркотик
 Eastern equine encephalitis — восточный лошадиный энцефалит - тяжелое вирусное заболевание
 Earthquake environmental effects

Прочее 
 E —Язык распространенный на территории Китая
 Национальный союз Греции  — , Ethniki Enosis Ellados или EEE

См. также 
 3E (значения)
 E3 (значения)
 EE
 Triple E (значения)